Sankt Jodok ist der Name folgender Orte:

 Sankt Jodok (Affing), Ortsteil der Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Sankt Jodok (Tännesberg), Ortsteil des Marktes Tännesberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern